Holzeule steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Braungraue Holzeule (Lithophane (Lithophane) furcifera)
 Gagelstrauch-Moor-Holzeule (Lithophane (Lithophane) lamda)
 Graue Holzeule (Lithophane (Lithophane) consocia)
 Hellgraue Holzeule (Lithophane (Lithophane) ornitopus)
 Zypressen-Holzeule (Lithophane (Prolitha) leautieri)